Freitag, nom allemand qui signifie « vendredi », est utilisé comme nom de famille.

Patronyme 
 Andreas Freitag (?-1771), peintre
 Benjamin Freitag (?-1748), peintre
 Eberhard Freitag (1942-), mathématicien allemand.
 (1940-), compositeur autrichien.
 Friedrich Gotthilf Freitag (1723-1776), écrivain allemand.
 Fritz Freitag (1894-1945), SS-Brigadeführer dans la Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale.
 Hayo Freitag (1950-), dessinateur, réalisateur, animateur de dessin animé, producteur et régisseur allemand
 Helmut Freitag (1932-), botaniste allemand.
 Holger Freitag (1963-), skieur allemand.
 Jacques Freitag (1982-), athlète sud-africain.
  (1682-1734)
 Johann Jakob Freitag (?-1730), peintre
 Karin Freitag, (1980-), coureuse de fond autrichienne.
 Kathrin Freitag (1974-), coureuse cycliste allemande.
 Mathias Freitag, peintre 
 Michel Freitag (1935-2009), sociologue québécois.
 Richard Freitag (1991-), sauteur à ski allemand.
 Robert Freitag (1916-2010), acteur autrichien.
 Rudolf Freitag, (1805-1890), artiste né à Wrocław.

Voir aussi 
 Mathilde von Freitag-Loringhoven (1860-1941), peintre
Freitag lab.ag, entreprise suisse de sacs et accessoires

Presse 
 Freitag, hebdomadaire allemand.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique